Кусида ( или ) — японская фамилия и топоним. 

Известные носители фамилии:

 Кусида, Ёсио (род. 1957) — японский астроном и сейсмолог, который является первооткрывателем многочисленных мелких комет и астероидов. 
 Кусида, Рэйки (род. 1952) — японский астроном-любитель, первооткрывательница сверхновых звёзд и астероидов. 
 Кусида, Юдзиро (род. 1983) — японский рестлер.

Топоним:

 Кусида — река в Японии на острове Хонсю.